Miejscowości w Szwecji:
 Bäckaskog (gmina Kristianstad) – tätort w gminie Kristianstad
 Bäckaskog (gmina Sollefteå) – småort w gminie Sollefteå